

Onomastica
 Maddison – variante del nome proprio di persona Maddison

Persone
 Angus Maddison – economista britannico
 Frederick Maddison – calciatore inglese
 James Maddison – calciatore inglese
 Wayne Maddison – aracnologo canadese